Linuxfx é um sistema operacional para computadores baseado na distribuição Linux Ubuntu, criada em janeiro de 2007 por Rafael Rachid, e vem sendo aprimorada pela comunidade Linux..

A arquitetura do Linuxfx é baseada em Ubuntu LTS, que tenta aproveitar toda a experiência legada do usuário Microsoft Windows para que a curva de aprendizado em Linux seja mínima e rápida. Usuários do Linuxfx contam com um grande conjunto de facilidades embarcadas no sistema, trazendo um software básico para o funcionamento de um micro computador, acompanhado de uma suite para escritório, navegadores de internet, softwares de comunicação e multimídia, plugins e codecs de uso geral.

O sistema operacional Linuxfx possui um portal de informações na internet, ativo desde 2007, operando até hoje e serve como fonte de armazenamento e informações gerais do Linuxfx.

As versões com codenome "Windowsfx" fazem analogia ao sistema operacional Windows da empresa Microsoft, trazendo também suas ferramentas como paineis de configuração, assistente pessoal, compatibilidade de rede e muitos recursos legados.

Versões 
Segue a lista de versões já lançada do Linuxfx (até abril de 2020):

 Linuxfx OS Level 1 "Xtreme 1" - 2007
 Linuxfx OS Level 2 "Burntux" - 2009
 Linuxfx OS Level 3 "Xtreme 2" - 2010
 Linuxfx OS Level 4 "Green Hill" - 2011
 Linuxfx OS Level 5 "Devil OS" - FEV 2012
 Linuxfx OS Level 6 "Ghost OS" 26 OUT 2012
 Linuxfx OS Level 7 "Ghost OS" 24 ABR 2014
 Linuxfx OS Level 8 "ctOS LTS"  01 JUL 2017
 Linuxfx OS Level 9 "ctOS LTS" 10 MAI 2018
Linuxfx OS Level 10 "Windowsfx" 01 ABR 2020
Linuxfx OS Level 11 "Windowsfx"  03 NOV 2021 (versão atual)

Ligações externas 
 
 
 

Distribuições Linux
Distribuições baseadas em Ubuntu Linux
Distribuições Linux do Brasil